Футбольна ліга в сезоні 1970/71 — 72-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Арсенал», це вже 8-ий трофей лондонців.

Перший дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія